Штансдорф () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк.  Занимает площадь 49,07 км². Официальный код — 12 0 69 604.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга